Суперкубок Ірану з футболу 2021  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 лютого 2022 року між чемпіоном Ірану клубом Персеполіс та володарем кубка Ірану клубом Фулад.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2021
Іран
Лютий 2022
2022 в іранському спорті